Новоподре́зково:
 Новоподрезково — микрорайон, входящий в состав Молжаниновского района города Москвы.
 Новоподрезково — железнодорожная платформа на главном ходу Ленинградского направления Октябрьской железной дороги, на участке Москва — Тверь.
 Новоподрезково — название производственной зоны в Северном административном округе Москвы, на территории которой формируются промышленная зона Н-1, площадью 31,25 гектара.
 Новоподрезково — посёлок городского типа (ранее рабочий посёлок Подрезково) в Подмосковье, в Химкинском районе, разделённый между Москвой и Подмосковьем.

См. также